Dit is een lijst van planetoïden 17401-17500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (17401) - || 1985 RP3|| 7 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (17402) Valeryshuvalov || 1985 UF || 20 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (17403) Masciarelli || 1986 EL5|| 6 maart 1986 || G. DeSanctis
|-
| (17404) - || 1986 TZ3|| 4 oktober 1986 || A. Mrkos
|-
| (17405) - || 1986 VQ2|| 4 november 1986 || CERGA
|-
| (17406) - || 1987 DO || 25 februari 1987 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (17407) Teige || 1987 TG || 14 oktober 1987 || A. Mrkos
|-
| (17408) McAdams || 1987 UZ1|| 19 oktober 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (17409) - || 1988 BA4|| 19 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (17410) Zitarrosa || 1988 CQ4|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (17411) - || 1988 DF3|| 22 februari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (17412) Kroll || 1988 KV || 24 mei 1988 || W. Landgraf
|-
| (17413) - || 1988 RT4|| 1 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (17414) - || 1988 RN10|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (17415) - || 1988 RO10|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (17416) - || 1988 RR10|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (17417) - || 1988 RY10|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (17418) - || 1988 RT12|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (17419) - || 1988 RH13|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (17420) - || 1988 RL13|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (17421) - || 1988 SW1|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (17422) - || 1988 SE2|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (17423) - || 1988 SK2|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (17424) - || 1988 SP2|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (17425) - || 1989 AM3|| 4 januari 1989 || R. H. McNaught
|-
| (17426) - || 1989 CS1|| 5 februari 1989 || Y. Oshima
|-
| (17427) Poe || 1989 CQ2|| 4 februari 1989 || E. W. Elst
|-
| (17428) Charleroi || 1989 DL || 28 februari 1989 || H. Debehogne
|-
| (17429) Ianhowarth || 1989 GD1|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (17430) - || 1989 KF || 31 mei 1989 || H. E. Holt
|-
| (17431) Sainte-Colombe || 1989 RT || 3 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (17432) - || 1989 SR || 29 september 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (17433) - || 1989 SV2|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (17434) - || 1989 SN3|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (17435) di Giovanni || 1989 SP3|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (17436) - || 1989 SV3|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (17437) Stekene || 1989 SC4|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (17438) Quasimodo || 1989 SQ4|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (17439) Juliesan || 1989 TR3|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (17440) - || 1989 TP14|| 2 oktober 1989 || H. Debehogne
|-
| (17441) - || 1989 UE || 20 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (17442) - || 1989 UO5|| 30 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (17443) - || 1989 UU5|| 30 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (17444) - || 1989 VQ1|| 3 november 1989 || E. W. Elst
|-
| (17445) Avatcha || 1989 YC5|| 28 december 1989 || E. W. Elst
|-
| (17446) Mopaku || 1990 BC2|| 23 januari 1990 || R. Rajamohan
|-
| (17447) Heindl || 1990 HE || 25 april 1990 || E. F. Helin
|-
| (17448) - || 1990 HU1|| 27 april 1990 || R. H. McNaught
|-
| (17449) - || 1990 OD5|| 27 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (17450) - || 1990 QO4|| 23 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (17451) - || 1990 QF8|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (17452) Amurreka || 1990 QE10|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (17453) - || 1990 RQ9|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (17454) - || 1990 SA7|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (17455) - || 1990 SH7|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (17456) - || 1990 SS7|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (17457) - || 1990 SC11|| 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (17458) Dick || 1990 TP7|| 13 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (17459) Andreashofer || 1990 TJ8|| 13 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (17460) Mang || 1990 TC11|| 10 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (17461) Shigosenger || 1990 UD1|| 20 oktober 1990 || T. Seki
|-
| (17462) Takahisa || 1990 UP1|| 22 oktober 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (17463) - || 1990 UO5|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (17464) - || 1990 VX1|| 11 november 1990 || H. Shiozawa, M. Kizawa
|-
| (17465) Inawashiroko || 1990 VU3|| 11 november 1990 || T. Seki
|-
| (17466) Vargasllosa || 1990 VL4|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (17467) - || 1990 VE6|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (17468) - || 1990 WT6|| 21 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (17469) - || 1991 BT || 19 januari 1991 || A. Sugie
|-
| (17470) Mitsuhashi || 1991 BX || 19 januari 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (17471) - || 1991 EO2|| 11 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (17472) Dinah || 1991 FY || 17 maart 1991 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (17473) Freddiemercury || 1991 FM3|| 21 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (17474) - || 1991 GK5|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (17475) - || 1991 GA7|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (17476) - || 1991 GG7|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (17477) - || 1991 GN9|| 10 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (17478) - || 1991 LQ || 13 juni 1991 || E. F. Helin
|-
| (17479) - || 1991 PV9|| 13 augustus 1991 || E. F. Helin
|-
| (17480) - || 1991 PE10|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (17481) - || 1991 PE11|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (17482) - || 1991 PY14|| 6 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (17483) - || 1991 RA || 2 september 1991 || K. S. Russell
|-
| (17484) Ganghofer || 1991 RY4|| 13 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (17485) - || 1991 RP9|| 5 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (17486) Hodler || 1991 RB41|| 10 september 1991 || F. Börngen
|-
| (17487) - || 1991 SY || 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (17488) Mantl || 1991 TQ6|| 2 oktober 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (17489) Trenker || 1991 TS6|| 2 oktober 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (17490) - || 1991 UC3|| 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (17491) - || 1991 UM3|| 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (17492) Hippasos || 1991 XG1|| 10 december 1991 || F. Börngen
|-
| (17493) Wildcat || 1991 YA || 31 december 1991 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (17494) Antaviana || 1992 AM3|| 11 januari 1992 || O. A. Naranjo
|-
| (17495) - || 1992 DY || 27 februari 1992 || N. Kawasato
|-
| (17496) Augustinus || 1992 DM2|| 29 februari 1992 || F. Börngen
|-
| (17497) - || 1992 DO6|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (17498) - || 1992 EP4|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (17499) - || 1992 EJ5|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (17500) - || 1992 EQ10|| 6 maart 1992 || UESAC|}

Planetoïdenlijsten